Сезон 1901 года стал первым для «Милуоки Брюэрс» в Главной лиге бейсбола. 28 января руководство Западной лиги объявило о переименовании организации в Американскую лигу и своём статусе одной из главных (). Владелец «Милуоки» Генри Киллилеа вошёл в число пяти основателей новой Лиги. «Брюэрс» остались одной из двух команд, ранее выступавших в Западной лиге. 

Играющим тренером команды в сезоне был аутфилдер Хью Даффи, будущий член Зала славы бейсбола. Домашние матчи Брюэрс проводили на стадионе «Ллойд-Стрит-Граундс». В играх чемпионата команда одержала 48 побед при 89 поражениях и заняла последнее, восьмое, место. В январе 1902 года клуб был продан и переехал в Сент-Луис, получив название «Браунс». В 2009 году в честь первых игроков команды перед стадионом «Миллер-парк» был установлен памятник, на котором выгравированы их имена.

Межсезонье 
Перед стартом регулярного чемпионата новые клубы активно приглашали в свои составы звёзд Национальной лиги. «Брюэрс» смогли подписать контракты с питчерами Недом Гарвином и Пинком Хоули. Переход Гарвина обошёлся клубу в 2 500 долларов. Лидером атаки был уроженец Норвегии Джон Андерсон, имевший опыт выступления в Национальной лиги за «Бруклин» и «Вашингтон».

Чемпионат 

Первую игру сезона «Брюэрс» провели на выезде против «Детройта» 25 апреля 1901 года. После трёх иннингов команда вела в счёте 7:0, но внизу девятого иннинга игроки «Тайгерс» смогли набрать десять очков и одержать победу со счётом 14:13. Слабо провёл матч Джимми Берк, ряд ошибок которого принёс очки сопернику. «Милуоки» проиграли и следующие три игры против «Детройта». Первую победу «Брюэрс» одержали в шестом матче сезона над «Кливленд Блюз» 29 апреля. 

После стартовой серии из пяти поражений команда смогла улучшить свои результаты, вернувшись к показателю 50 % побед в середине мая. Однако затем последовала серия из четырёх поражений против «Чикаго Уайт Стокингс». С неё начался спад, пик которого пришёлся на июнь. Месяц «Брюэрс» начали на седьмом месте, опережая только «Кливленд». В течение июня клуб одержал 7 побед при 18 поражениях. Невысокой была и посещаемость матчей, ставившая под сомнение возможность содержания команды в городе. К началу июля «Брюэрс» осели внизу турнирной таблицы и владелец клуба объявил о намерении продать ряд игроков чтобы сэкономить деньги. 

Всего в чемпионате команда одержала 48 побед и потерпела 89 поражений. Долги «Брюэрс» составили 5 000 долларов. Эффективность управления клубом была невысокой из-за того, что брат Генри, Мэтт, занимавший пост президента клуба, болел туберкулёзом. В результате в январе 1902 года команда была продана бизнесмену из Сент-Луиса Роберту Хеджесу. Сумма сделки составила 40 000 долларов.  

Главной звездой команды в сезоне стал Джон Андерсон, проведший лучший год в своей карьере. Заслонила его результаты слабая игра команды и игра Напа Лахойе из «Филадельфии Атлетикс», ставшего обладателем Тройной короны (лучший в лиге по показателю отбивания, количеству хоум-ранов и RBI).

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Результаты матчей

Статистика

Питчеры 
 G — всего игр; GS — игр стартовым питчером; W — побед; L — поражений; S — сейвов; ERA — пропускаемость; SO — страйкаутов; BB — уоков

Бэттеры 
 G — всего игр; AB — выходы на биту; R — сделано ранов; H — хитов; 2B — даблов; 3B — триплов; HR — хоум-ранов; AVG — процент отбивания; SLG — показатель слаггинга; SB — украдено баз

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на baseball-reference.com 

Балтимор Ориолс
Милуоки Брюэрс